Ел Игерон има више значења:

 Ел Игерон (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Игерон (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Игерон (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Игерон (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Игерон (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Игерон (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Игерон, Ел Чихолито (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Игерон, Предио Сан Маркос (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Игерон, Рафаел Салас Салас (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Игерон (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Игерон (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Игерон, Бладимир Медина (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Игерон (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Игерон (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Игерон, Дике Росарио (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Игерон, Хосе Гамбоа Хуарез (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Игерон, Ла Агвадиља (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Игерон (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Игерон (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Игерон (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику